Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Czekotowski – polski śpiewak, aktor i pedagog
 Piotr Czekotowski – polski lekarz